Kock (stad), in de gemeente Kock
 Kock (gemeente), De gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski.